Квантовый дефект — поправка на Кулоновское поле, связанное с тем, что в более сложных, чем водород, атомах, имеющих несколько электронов, каждый электрон находится в усредненном поле ядра и других электронов.

Введен Ридбергом для описания спектральных серий атомов щелочных металлов.

Для щелочных металлов характерно, что энергия стационарных состояний зависит не только от главного квантового числа n, но и от Орбитального квантового числа l.

Примечания 

Электромагнетизм
Квантовая физика